Borgir kan syfta på följande platser:

Island 

 Borgir (berg), Västlandet, 
 Borgir (bergstopp), Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar